Chrzanowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Chrzanowski (* 1999), polnischer Fußballspieler
 Andreas von Chrzanowski (* 1979), deutscher Graffiti-Künstler
 Bernard von Chrzanowski (1861–1944), Rechtsanwalt, polnischer Senator und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gerd Chrzanowski (* 1971), deutscher Manager (Vorstandsvorsitzender von Lidl)
 Günther Chrzanowski (* 1950), deutscher Automobilrennfahrer und Teamchef
 Ignacy Chrzanowski (1866–1940), polnischer Literaturwissenschaftler
 Leon Chrzanowski (1828–1899), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Wiesław Chrzanowski (Maschinenbauingenieur) (1880–1940), polnischer Ingenieur und Politiker
 Wiesław Chrzanowski (1923–2012), polnischer Politiker
 Wojciech Chrzanowski (1793–1861), polnischer General

Siehe auch:
 Chrschanowski
 Chrzanowska